«Муцуки» — японский эскадренный миноносец Императорского флота Японии.
 «Муцуки» — тип эскадренных миноносцев Императорского флота Японии.